Borno-massakren kan henvise til to forskellige overgreb, begået af Boko Haram i delstaten Borno i Nigeria.

 Borno-massakren (2013) i januar 2013, som krævede ca. 200 menneskeliv
 Borno-massakren (2015) i januar 2015, som krævede op mod 2000 menneskeliv

Nigeria
Massakrer